Закатлан има више значења:

 Закатлан (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Закатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатлан (Закатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закатлан (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику